Ел Пињонал има више значења:

 Ел Пињонал (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пињонал (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пињонал, Гвадалупе ел Пињонал (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Пињонал (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику